Ullerslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ullerslev (Ullerslev Sogn) – i Ullerslev Sogn på Fyn.
 Ullerslev (Avnede sogn) – i Avnede Sogn på Lolland.